Gelling ist der Familienname folgender Personen:

 Donald Gelling (* 1938), britischer Politiker, zweimaliger Chief Minister der Isle of Man
 Hans Gelling (1858–1911), deutscher Theaterschauspieler, -regisseur, -leiter, -intendant und Dramatiker
 Jackie Gelling (* 1932), ehemalige kanadische Kugelstoßerin und Diskuswerferin
 Jürgen Gelling, deutscher Basketballspieler
 Margaret Gelling (1924–2009), britische Ortsnamenforscherin
 Victor Gelling (* 1998), deutscher Kontrabassist